El término emisión puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la emisión de fluidos a la atmósfera;
 por extensión, a cualquier tipo de emisión contaminante;
 a la emisión electromagnética, que puede ser:
 emisión espontánea o
 emisión estimulada;
 a la emisión y recepción de un mensaje;
 a las emisiones radioeléctricas; 
 a las emisiones radiactivas:
 emisión alfa,
 emisión beta y
 emisión gamma, o
 a la emisión termoiónica.
 a la emisión monetaria, que refiere a la emisión de nueva moneda por parte de los bancos centrales.